Benefit er en amerikansk undergrundsrapper fra Atlanta, Georgia.

Diskografi 
 B.E.N.E.F.I.T. (2002)

Ekstern henvisning 
 Benefits mySpace profil (på engelsk)

Rappere fra USA
Tjek fødselsår